{{Infoboks tidligere land
|lokalnavn              = 

Den fyrstendømmet Catalonien (Catalansk: Principat de Catalunya, Latin: Principatus Cathaloniæ, Occitansk: Principautat de Catalonha, Fransk: Principauté de Catalogne, Spansk: Principado de Cataluña) var en af de middelalderlige og tidligt moderne politiske enhed eller staten i den nordøstlige Iberiske Halvø. Under det meste af sin historie var det i dynastiske union med Kongeriget Aragonien, der udgør Aragoniens krone. Mellem 13 og 18 århundreder var omkranset af Kongeriget Aragonien til vesten, Kongeriget Valencia mod syd, Kongeriget Frankrig og de feudale herredømme Andorra mod nord og Middelhavet mod øst. Udtrykket "Fyrstendømmet Catalonien" forblev i brug indtil den Anden spanske republik, når brugen faldt på grund af dens historiske forhold til monarkiet. I dag er udtrykket Principat (Fyrstendømmet) bruges primært til at henvise til den selvstyrende region i Catalonien i Spanien, som adskiller sig fra de Catalanske Lande. og som regel også den historiske region Roussillon i det sydlige Frankrig.

De amter, der ville i sidste ende gøre op Fyrstendømmet Catalonien var efterhånden samlet under reglen om Greven af Barcelona. I 1137, Grevskabet Barcelona og Kongeriget Aragonien blev samlet under en enkelt dynastiet, skabe, hvad moderne historikere Aragoniens krone; men, Aragonien og Catalonien har bevaret deres egen politiske struktur og juridiske traditioner. På grund af disse juridiske forskelle og deres brug af forskellige sprog—Aragoniske og catalanske—en officiel anerkendelse af den catalanske Amter som en selvstændig politisk enhed med sine egne institutioner, love og politiske fællesskab blev nødvendigt. Under Alfons jeg Troubador (regerede 1164-1196), Catalonien blev betragtet som en juridisk enhed, for første gang. Stadig udtrykket Fyrstendømmet Catalonien var ikke anvendes lovligt, indtil det 14 århundrede, da det blev anvendt til de territorier, der er fastslået af Domstolene i Catalonien.

Dens institutionelle system har udviklet sig gennem århundreder, om oprettelse af organer (som Corts Catalanes eller Generalitat) og lovgivning (Constitucions, der stammer fra Usatges af Barcelona), som begrænsede den kongelige magt og sikret den politiske model af "pactism". Catalonien har bidraget til yderligere at udvikle Kronen handel og militære, de fleste betydeligt, deres flåde. Catalanske sprog blomstrede og udvidet, efterhånden som flere områder blev tilføjet til Kronen, herunder Valencia, de Baleariske Øer, Sardinien, Sicilien, Napoli og Athen, der udgør en thalassokrati over Middelhavet. Den krise af det 14 århundrede, i slutningen af reglen i Hus i Barcelona (1410) og en borgerkrig (1462-1472) svækkede rolle i Fyrstendømmet i internationale anliggender.

Ægteskabet af Ferdinand 2. af Aragonien og Isabella 1. af Castilien i 1469, at grundlaget for Monarkiet i Spanien. I 1492 den spanske kolonisering af Amerika begyndte, og den politiske magt begyndte at flytte væk i retning af Castilien. Spændingerne mellem de catalanske institutioner og Monarkiet, sammen med de bønder oprør provokerede Angreb' Krig (1640-1659). Ved Traktat af Pyrenæerne den Roussillon blev afstået til Frankrig. Under Krigen om den spanske arvefølgekrig (1701-1714), Aragonien støttet Ærkehertug Karl af Habsburg. Efter overgivelsen af Barcelona i 1714, kong Filip 5. af Bourbon, som er inspireret af den model der i Frankrig indført abolutism og en samlende administration på tværs af Spanien, undertrykke Aragonien og vedtaget Nueva Planta dekreter, der forbyder de vigtigste catalanske politiske institutioner og rettigheder og indgå i Kronen af Castilien som en provins.

Se også 
 Cataloniens historie

Noter 

Catalonien
Spaniens historie
Catalonien